Тимашёвск (также, из-за необязательности употребления буквы «ё» в текстах, среди жителей получило распространение произношение Тимаше́вск) — город в России, административный центр Тимашёвского района и Тимашёвского городского поселения Краснодарского края.

География 
Город расположен на равнинной части Кубано-Приазовской низменности, на берегах реки Кирпили. Находится в 68 км к северу от Краснодара, несколько западнее федеральной автомагистрали М4.

История 
 Тымошевский курень был основан в 1794 году — это одно из первых сорока поселений черноморских казаков на Кубани. Название куреня перенесено с Сечи. По легенде курень был назван в честь молодого казака Тимоши. Более достоверным выглядит мнение о заимствовании названия куреня по географическому происхождению его первых выходцев, как это было принято в Сечи,- из села Тимошовка (Тимошівка) Черкасской области Украины.
 1842 год — курень получил статус станицы.
 1861 год — разрешение правительства на поселение в станицах иногородних.
 1874 год — строительство первой в станице школы.
 1912 год — открытие почтово-телеграфного отделения.
 1914 год — открытие железнодорожного сообщения с Екатеринодаром (ветка Приморско-Ахтарск — Екатеринодар).
 1924 год — в станице была открыта больница на 12 коек с обслуживающим персоналом в 6 человек.
 1943 год — оккупация фашистскими войсками, при отступлении германские войска полностью сожгли станицу.
 В 1930—1950-х годах руководством было изменено название станицы Тимошовской на современный манер.
 30 декабря 1966 года — станица получила статус города и современное название — Тимашёвск.

Геральдика

Население 

Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Экономика 
Тимашёвский район, и город Тимашёвск в частности, один из крупнейших промышленных центров в Краснодарском крае — выгодное географическое расположение в центре края способствует более быстрому развитию промышленности с минимальными затратами. Более половины площади города занимают промзоны. Развитие производственных и перерабатывающих отраслей положительно влияет на уровень жизни в городе, однако негативно сказывается на окружающей среде. В районе развито производство зерновых культур, сахарной свёклы, овощей, а также скотоводство и птицеводство. Свинокомбинат «Индустриальный» на 108 000 голов свиней практически прекратил своё существование: свиньи были уничтожены «чумой». В стороне от комплекса осталась племенная ферма  свиней «датских» пород.

Развита пищевая промышленность: 
 ООО «Тимашевский сахарный завод». В конце 2015 года активы предприятия приобрел Концерн Покровский;
 кондитерский комбинат «Кубань» — один из крупнейших в крае;

 филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» Тимашевский молочный комбинат — четвёртый по величине в России, аффилированн с PepsiCo;
 крупнейшая фабрика «Нестле Кубань», состоящая из нескольких цехов по производству и фасовке кофе. До 2011 года существовавло производство мороженого, в настоящее время оборудование перенесено в подразделение компании в городе Жуковском;
 ООО «Кубанские консервы» — завод по фасовке горошка и кукурузы компании (бывший «Секаб») «Bonduelle».
 колбасный завод «Бекон» (?!);
 ликёро-водочный завод «Фортуна». Линии предусматривают розлив в тару семи литражных позиций: 0,1 л; 0,25 л; 0,5 л; 0,7 л; 1,0 л; 1,75 л и 10 л
 ПАО «Хлеб Кубани» - крупнейший производитель комбикормов в крае производит более 20 видов высокопродуктивных кормов для всех половозрастных групп животных. Общая элеваторная и складская емкость хранения – 90 тысяч тонн.

Производства строительных материалов: 
 Асфальтобетонный завод. ООО Коррус-тех реализовал проект по запуску производства производительность 200 т/ч;
 кирпичный завод (?!).
 В начале 2000-х годов, доработав последнее сырье, прекращено производство на пенькзаводе.

Производство тары и упаковки:
 ЗАО «АР Картон» — специализируется на выпуске упаковочной продукции для пищевой, табачной и химической промышленности из картона.
 Завод упаковочных материалов — «Констанция Кубань» (бывший «Акерлунд энд Раузинг») специализируется на выпуске гибкой упаковки.
 Завод Crown Cork по изготовлению жестебанки для фасовки кофе, производимого на «Нестле Кубань».

Транспорт

Железнодорожный транспорт 
Город расположен на пересечении железнодорожных путей. Тимашёвская-1 — узловая железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги. Электропоезда повышенной комфортности «Ростов-Главный — Краснодар-1» не заходят на станцию, но останавливаются на станции «Тимашёвский обход». Кроме железнодорожных станций, в переделах города имеется три остановочных пункта: «Электродепо», «Сахарный завод» и «63 километр».

Локомотивное депо РЖД находится по адресу улица Шереметова, 1.

Автомобильный транспорт 
Круглогодичное пассажирское железнодорожное сообщения дополняется сезонным, что в совокупности с недостаточной пропускной способностью автомобильных дорог приводит к напряженному пассажиропотоку внутри города — железнодорожное полотно отделяет жилую часть города от Северной промзоны, где расположены такие крупные производства как кондитерский комбинат «Кубань», молочный комбинат АО «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo), завод «Нестле Кубань». Одним из вариантов решения создавшейся ситуации является строительство автомобильного обхода, постройка 19-километрового участка с четырьмя транспортными развязками которого была намечена к 2021 году.

Городской автовокзал (расположен по адресу ул. Братьев Степановых, 22) работает ежедневно с 5:00 до 19:30.

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:85%; width:100%;"
|-
! Автобусные сообщения
|-
| style="padding:0; border-bottom:1px solid #a2a9b1;" |
{| class="wikitable mw-datatable sortable collapsible collapsed" style="border:hidden; margin:0; width:100%;"
|-
! style="font-weight:normal;font-size:100%; background:#aaacd1;" | Междугородние автобусные сообщения
|- style="border-top:hidden;"
| style="padding:0;" |

|-
| style="padding:0;" |

|-

Культура 
Имеется центральная городская библиотека им. Пушкина, а также рядом расположенный Пушкинский сквер, открытый в 1999 году к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В 2009 году был реконструирован центральный кинотеатр «Заря», установлено современное оборудование и акустика. На улице Красной расположен культурный комплекс «Изюминка», новый поющий фонтан, аттракционы и развлечения для детей, кафе и рестораны. В городе располагается Музей семьи Степановых, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

С 1930 года издаётся газета «Знамя труда».

 Памятники и памятные знаки
В центре города стоит памятник русскому общественному деятелю, историку, этнографу Российской империи, участнику Кавказской, Крымской и русско-турецкой (1877—1878 годов) войн, казачьему генерал-лейтенанту Ивану Попко. Также в городе сохранился памятник В. И. Ленину.

Кроме улиц и площадей города, много памятников расположены в парковой зоне: на территории мемориального парка находится памятники Епистинии Степановой и аллея памяти её девяти сыновей, героев Великой Отечественной войны. Там же расположен вечный огонь воинам и памятные монументы в честь павших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, в Афганской и двух чеченских войнах, а также заложенная Пограничной службой ФСБ России памятная аллея «Золотые звёзды границ», посвящённая памяти героев Пограничной службы ФСБ России и героев-пограничников СССР.

В районе локомотивного депо установлен памятный паровоз в честь железнодорожников — героев войны.

Образование 
 Профессиональное училище № 17 Краснодарского края.

Религия 
В Тимашевске действующий Свято-Духов мужской монастырь, ведется строительство новых храмов.

Радиостанции

Известные уроженцы 
 Попко, Иван Диомидович (1819—1893) — русский военный историк, этнограф, казачий генерал-лейтенант.
 Авруцкий, Виктор Петрович (1938—2019) — сотрудник советских и российских органов государственной безопасности, генерал-майор.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Тимашёвского городского поселения Тимашёвского района
 Официальный сайт муниципального образования Тимашёвский район
 Совет муниципальных образований Краснодарского края
 

Города Краснодарского края
Тимашёвск
Города на Кубани